Die Wahl zum 4. Hessischen Landtag fand am 23. November 1958 statt. SPD und CDU erzielten deutliche Gewinne, die regierende Koalition aus SPD und BHE wurde bestätigt, Georg-August Zinn setzte die Zusammenarbeit mit dem BHE fort und bildete ein neues Kabinett.

Siehe auch 
 Hessischer Landtag#Wahlergebnisse
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (4. Wahlperiode)

Weblinks

Einzelnachweis 

1958
Hessen Landtagswahl
Hessische Geschichte (20. Jahrhundert)